Manoa peut désigner :

Toponymes

Manoa : une commune rurale du pays.

Mānoa : la vallée et le quartier d'Honolulu à Hawaï.

Manoa : capitale de la paroisse civile d'Almirante Luis Brión de la municipalité d'Antonio Díaz dans l'État de Delta Amacuro ;
 Manoa : une ancienne division territoriale du Territoire fédéral Delta Amacuro, aujourd'hui dans l'État de Delta Amacuro.

Autres 
 (123290) Manoa, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Manoa, l'orthographe alternative de Manoach, le personnage du Livre des Juges dans la Bible.

Homonymie de toponyme